FK Bokelj je crnogorski nogometni klub iz Kotora.

Ligaški rezultati 

Crnogorski nogometni klubovi
Šport u Kotoru